Název Vrbka má více významů:

 lidská sídla
 Vrbka (okres Kroměříž), obec v okrese Kroměříž
 Malá Vrbka, obec v okrese Hodonín
 Hrubá Vrbka, obec v okrese Hodonín
 Vrbka (Kozlov), dříve Vrbka (Ledeč nad Sázavou), část obce Kozlov, dříve část města Ledeč nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Vrbka (Postoloprty), část obce Postoloprty v okrese Louny
 Vrbka (Budyně nad Ohří), část obce Budyně nad Ohří v okrese Litoměřice
 Vrbka (Služovice), část obce Služovice v okrese Opava

názvy rostlin
 vrbka (rostlina) (Chamerion) – rod rostlin z čeledi pupalkovité (Onagraceae), některými autory však není tento rod uznáván a druhy jsou řazeny do rodu vrbovka (Epilobium)

chráněná území
 

 příjmení osob
 Vrbka (příjmení), české příjmení

Související články 
 Vrbina
 Vrbice

Externí odkazy